Sigle de 3 lettres pouvant désigner :

 GDAL/OGR, une bibliothèque libre sous-ensemble de GDAL permettant de lire et traiter des images géolocalisées
 règle de Golomb (optimal Golomb ruler)
 obus à grenades
 officier de gendarmerie issu du rang
 l'aéroport Bongor au Tchad